De 76e Motorcross der Naties wordt verreden op 8 oktober 2023 in het Franse Ernée.

Van alle deelnemende landen mogen de twintig besten uit de kwalificaties deelnemen aan de finale. Negentien landen plaatsen zich via de kwalificaties op zaterdag, het twintigste land via de B-finale op zondagochtend. Elke ploeg bestaat uit drie rijders: één in de MXGP-klasse, één in de MX2-klasse, en één in de "Open" klasse, dus met vrije keuze van motor. De wedstrijd bestaat uit drie reeksen waarin telkens twee rijders per land uitkomen: resp. MXGP + MX2, MX2 + Open, en MXGP + Open. De puntenstand per land is de som van de vijf beste resultaten die de rijders in de reeksen behalen, het slechtste resultaat wordt geschrapt.

Selectie België en Nederland
: 
:

Deelnemerslijst

Trainingen 
De trainingen werden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

MX2

Open

Kwalificatiereeksen 
De kwalificatiereeksen werden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

MX2

Open

Uitslagen Reeksen

MXGP + MX2

MX2 + Open

MXGP + Open

Eindstand 

Motorcross der Naties
Motorsport in 2023
Motorsport in Frankrijk
Sportevenement in Pays de la Loire
Sport in Mayenne